Автодороги канадской территории Юкон находятся в ведении департамента дорог и общественных работ правительства Юкона. Всего в Юконе более 150 автодорог, из них 14 являются основными территориальными дорогами и имеют номер меньше 100. Ниже представлен список территориальных дорог Юкона в порядке их нумерации департаментом .

Примечания 

Автодороги Юкона